Laffranchi ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Laffranchi (* 1980), australischer Rugbyspieler
 Lodovico Laffranchi (1875–1952), italienischer Numismatiker

Siehe auch:
 Lanfranchi
 Lafranchi